Ziel in zijn algemeenheid een synoniem voor "het binnenste". 

 Ziel (filosofie) - een onstoffelijk deel van levende wezens
Een menselijk of antropomorf wezen, zoals in: een arme ziel, zieltjes winnen
Essentie - het wezenlijke van iets
Mahatma Gandhi, Mahatma betekent 'grote ziel'
 Ziel (fles) - een ronde instulping in de bodem van een fles
 Ziel (film) - de film Ziel, een muzikaal drama uit de Sovjet-Unie, 1981
 Ziel - het inwendige van de loop van een vuurwapen
 Zielen (boek), een sciencefictionboek
 Ziel (Oude Egypte)

Zie ook 
 Duncan MacDougall - de Amerikaan die wereldkundig maakte dat een ziel 21 gram weegt